Довкни — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Довкни — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Довкни — деревня в Лидском районе Гродненской области.